El nombre propio Egmont puede referirse a diferentes lugares geográficos:
 Islas Egmont, pertenecientes al archipiélago de Chagos, en el océano Índico.
 Puerto Egmont , primer asentamiento del Reino Unido en las islas Malvinas.
 Cabo Egmont, punto más occidental de Taranaki, Nueva Zelanda.
 Monte Egmont o Monte Taranaki.
 Parque Nacional Egmont, Nueva Zelanda.

Aparte, puede designar otras realidades:
 Conde de Egmont (1522 – 1568), general y hombre de estado de Flandes.
 Egmont, pieza musical compuesta por Ludwig van Beethoven.
 Egmont, obra de teatro de Johann Wolfgang von Goethe.
 Egmont Group, editorial do Copenague.